Moorella är ett släkte av svampar. Moorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Moorella